Die Spielzeit 2021/22 ist die fünfte reguläre Austragung nach der Umbenennung der ehemaligen Schweizer National League A in National League, der höchsten Eishockeyspielklasse der Schweiz. Neu dabei ist der HC Ajoie, der in der Vorsaison aus der Swiss League aufsteigen konnte. Die reguläre Saison umfasst 52 Qualifikationsspiele. Danach geht es mit den (Pre-)Playoffs weiter.

Modus 
Gespielt werden von den dreizehn Teams zwei Doppelrunden zu je 24 Spielen. Dazu gibt es pro Team je vier Zusatzbegegnungen gegen Gegner, die aufgrund einer regionalen Einteilung (Ost: HC Ajoie, HC Davos, SCL Tigers, SC Rapperswil-Jona Lakers, ZSC Lions; West: SC Bern, EHC Biel, HC Fribourg-Gottéron, Genève-Servette HC, Lausanne HC; Süd: HC Ambrì-Piotta, HC Lugano, EV Zug) festgelegt werden; insgesamt bestreitet somit jede Mannschaft 52 Qualifikationsspiele. Danach ermitteln die besten zehn Mannschaften den Schweizer Meister im K.-o.-System.

Teilnehmer 

In der Saison 2021/22 sind dreizehn Mannschaften vertreten.

Der Zuschauerschnitt entspricht jenem der Qualifikation

Qualifikation

Tabelle 
Die ersten fünf Mannschaften qualifizieren sich für die Champions Hockey League 2022/23.

Erläuterungen:, , , (M) Titelverteidiger, (A) Aufsteiger

Topscorer 

SM Zum Vergleich: Spieler mit den meisten Strafminuten

Beste Torhüter 
Quelle: SIHF;

Playoffs

Playoffbaum

Pre-Playoffs

Viertelfinal

Halbfinal

Final

Meistermannschaft des EV Zug

Weblinks

Einzelnachweise 

2022
Eishockeysaison 2021/22